

Панфіловський сільський округ — сільський округ, Іртиський район, Павлодарська область
 Панфіловський сільський округ — сільський округ, Талгарський район, Алматинська область

Див. також 
 Панфіловський район